Grażyna Ewa Sołtyk (ur. 1941) – poseł X kadencji, rolnik indywidualny
 Grażyna Sołtyk (ur. 1948) – poseł III kadencji, dziennikarz